Acoustica – album degli Scorpions del 2001
 Acoustica DVD – DVD degli Scorpions del 2001
 Acoustica – album di Adam Bomb del 2004
 Acoustica: Alarm Will Sound performs Aphex Twin – album degli Alarm Will Sound del 2005